Staruch – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Czarne
 Anna Staruch
 Antin Staruch
 Jarosław Staruch
 Mychajło Staruch
 Tymotej Staruch